Суперлига 2017/2018 () — 89-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Альдосиви», «Кильмес», «Атлетико Рафаэла» и «Атлетико Сармьенто». Их заменили «Архентинос Хуниорс» и «Чакарита Хуниорс», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Примере B Насьональ 2016/17.

Команды

Турнирная таблица

Таблица вылета 
В таблице указаны набранные командами очки по сезонам. Сумма очков за четыре сезона делится на количество сыгранных матчей. Четыре команды, набравшие худший коэффициент, вылетают в Примеру B Насьональ.

Источник: АФА

Результаты матчей

Бомбардиры 

Источник: AFA

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика чемпионата на soccerway.com
 Регламент чемпионата на сайте afa.org.ar

2017/2018
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2017 году
Спорт в Аргентине в 2018 году